

Населені пункти та їхні частини
 Подмесьце — село в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Подмесьце — село в гміні Ґневошув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Подмесьце — частина села Ґоля-Вонсоська в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подмесьце — частина села Брень-Осуховський в гміні Чермін Мелецького повіту Підкарпатського воєводства

Примітки